Новосел — фамилия и название населённых пунктов:
 Новосел, Лука (род. 1983) — хорватский хоккеист, защитник клуба «Медвешчак» и сборной Хорватии.
 Новосел, Натали (род. 1989) — американо-австралийская баскетболистка.

Болгария 
 Новосел — село в общине Шумен Шуменской области.

Россия 
 Новосел — село в Ононском районе Забайкальского края.
 Новосел — село в Ферзиковском районе Калужской области.